La Primera epístola de Juan.
 La Segunda epístola de Juan.
 La Tercera epístola de Juan.